Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Salt Lake City:

 USS Salt Lake City (CA-25), ein Schwerer Kreuzer der Pensacola-Klasse, in Dienst von 1929 bis 1947
 USS Salt Lake City (SSN-716), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst von 1984 bis 2006

Salt Lake City
Salt Lake City